

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Forf“ beginnt.

Forf 



Forfa 
 Forfang, Daniel (* 1979), norwegischer Skispringer
 Forfang, Johann André (* 1995), norwegischer Skispringer